Le nom de René Bianchi peut se référer à :
 René Bianchi, (né le ), coureur cycliste Français ;
 René Bianchi, mort vers 1578, connu pour être parfumeur de la reine Catherine de Médicis et réputé empoisonneur.